Учкун ()

 Учкун (Нарынская область) — село в Нарынском районе Нарынской области Киргизии.
 Учкун (Чуйская область) — село в Сокулукском районе Чуйской области Киргизии.
 «Учкун» — крымскотатарский литературный кружок «Учкун» (Искра), основанный под руководством Джеляла Меинова в 1906 г.